Popiel steht für:
 Popiel, Herzog von Polen
 Popiel-Seebeck, Gemeinde in der Provinz Pommern

Popiel ist der Familienname folgender Personen:
 Antoni Popiel (1865–1910), polnischer Bildhauer
 Ignacy Popiel (1863–1941), polnischer Schachspieler
 Jacek Popiel (* 1954), Theaterwissenschaftler und Rektor der Jagiellonen-Universität
 Jan Popiel (* 1947), dänisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Maurycy Popiel (* 1990), polnischer Schauspieler
 Mieczysław Popiel (1904–1992), polnischer Politiker, Mitglied des Sejm (PZPR), Schifffahrtsminister
 Poul Popiel (* 1943), US-amerikanisch-dänischer Eishockeyspieler und -trainer

Siehe auch: 
 Forsthaus Popiel, Wüstung in der Woiwodschaft Westpommern, Polen